Махеш Бабу (; Mahesh Babu Ghattamaneni; *, Ченнаї) — індійський кіноактор найвідоміший своїми роботами в Толлівуді.

Махеш дебютував в кіно у віці чотирьох років, у фільмі «Needa» (1979).

Його перша головна роль — в 1999 році у фільмі Rajakumarudu, який приніс йому премію Nandi Award за найкращий дебют.

Після того, як він зіграв у 2003 році у блокбастері Okkadu, Махеш продовжував у тому ж дусі, з'являвся у багатьох успішних фільмах, таких як Мурарі (2001), Athadu (2005), Pokiri (2006), Dookudu  (2011) і Ділова людина (2012). Ці фільми принесли йому статус одного з найпопулярніших акторів Толлівуду. У скарбничці Махеша 6 нагород Nandi awards і 2 нагороди Filmfare awards за «Найкращу чоловічу роль».

Фільмографія

Посилання 
 
 Розгорнута біографія Махеша Бабу

Примітки 

Індійські діти-актори
Індійські актори
Толлівуд
Уродженці Ченнаї